Лига Ирландии 1940/1941 () — 20-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Сент-Джеймс Гейт» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1940/1941
Ирландия
Ирландия
1940 год в Ирландии
1941 год в Ирландии